KKSV steht für:
 Kleinkaliber-Sportverein, siehe KKSV Meinerzhagen
 Kunst-Kraft-Sportverein, siehe Mainz-Finthen #Vereine

Abkürzung